7-й американский шахматный конгресс проходил в Сент-Луисе в 1904 году.

Таблица турнира

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1904 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сент-Луисе